Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2016 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní třináct tenistek, z toho dvanáct řádně po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jedna jako tzv. šťastná poražená.

Kvalifikace se uskutečnila mezi 17.–20. květnem 2016, los proběhl v pondělí 16. května. Nejvýše nasazenou se stala Američanka a semifinalistka z Mutua Madrid Open Louisa Chiricová. Druhou nasazenou byla Çağla Büyükakçay, která jako první Turkyně vyhrála singlovou soutěž na okruhu WTA Tour, když triumfovala na dubnovém Istanbul Cupu. Při svém čtrnáctém startu na Roland Garros nastoupila Slovenka Daniela Hantuchová poprvé do kvalifikačního turnaje vzhledem k poklesu na 172. příčku žebříčku. Kvalifikačním sítem následně prošla.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Louisa Chiricová (kvalifikována)
  Çağla Büyükakçay (kvalifikována)
  Sorana Cîrsteaová (kvalifikována)
  Patricia Maria Țigová (1. kolo)
  Stefanie Vögeleová (2. kolo)
  Kateřina Siniaková (kvalifikována)
  Anna Tatišviliová (1. kolo)
  Kateryna Kozlovová (kvalifikační kolo)
  Andreea Mituová (kvalifikační kolo)
  Lauren Davisová (účast v hlavní soutěži)
  Maria Sakkariová (1. kolo)
  Čang Kchaj-lin (1. kolo)
  Jevgenija Rodinová (1. kolo)
  Aleksandra Krunićová (1. kolo)
  Rebecca Petersonová (1. kolo)
  Tamira Paszeková (1. kolo)
  Chan Sin-jün (1. kolo)
  Kristína Kučová (kvalifikační kolo)
  Risa Ozakiová (1. kolo)
  Sílvia Solerová Espinosová (kvalifikační kolo , šťastná poražená)
  Romina Oprandiová (1. kolo)
  Klára Koukalová (kvalifikační kolo)
  Viktorija Golubicová (kvalifikována)
  Irina Chromačovová ''(kvalifikační kolo)
}}

 Kvalifikantky 

 Šťastná poražená 
  Sílvia Solerová Espinosová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Kvalifikační kolo

|team-width=190

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Çağla Büyükakçay
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Elica Kostovová
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=0
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Petra Martićová
| RD1-score3-1=66
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Hiroko Kuwatová
| RD1-score4-1=78
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3=4

| RD1-seed5=
| RD1-team5= Eri Hozumiová
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3=1
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Mandy Minellaová
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=
| RD1-team7= Polina Lejkinová
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=22
| RD1-team8= Klára Koukalová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=2
| RD2-team1= Çağla Büyükakçay
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=65
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=
| RD2-team2= Petra Martićová
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=77
| RD2-score2-3=3

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Mandy Minellaová
| RD2-score3-1=65
| RD2-score3-2=0
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=22
| RD2-team4= Klára Koukalová
| RD2-score4-1=77
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=2
| RD3-team1= Çağla Büyükakçay
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=22
| RD3-team2= Klára Koukalová
| RD3-score2-1=1
| RD3-score2-2=3
| RD3-score2-3=
}}

 Třetí kvalifikantka 

 Šestá kvalifikantka 

 Sedmá kvalifikantka 

 Desátá kvalifikantka 

 Jedenáctá kvalifikantka 

 Dvanáctá kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Kvalifikační kolo

|team-width=190

| RD1-seed1=12
| RD1-team1= Čang Kchaj-lin
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2='''6
| RD1-score1-3=7
| RD1-seed2=
| RD1-team2=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2016